Als Stader Vergleich werden in der Geschichte zwei politische Einigungen benannt, die in Stade als Verwaltungssitz des Herzogtums Bremen abgeschlossen wurden:

 der Erste Stader Vergleich fand 1654 zwischen Bremen und Schweden statt
 der Zweite Stader Vergleich fand 1741 zwischen Bremen und dem Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg statt